Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980 w Lake Placid został rozegrany w dniach 18-19 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Whiteface Mountain. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Szwed Ingemar Stenmark, srebro wywalczył Andreas Wenzel z Liechtensteinu, a brąz zdobył Austriak Hans Enn.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980